Nazwa okrętów Marynarki Wojennej USA, na cześć Presleya O’Bannona (1784–1850).

 USS O’Bannon (DD-177) – niszczyciel typu Wickes, w służbie w latach 1919-1936
 USS O’Bannon (DD-450) – niszczyciel typu Fletcher z okresu II wojny światowej, w służbie w latach 1942-1970
 USS O’Bannon (DD-987) – niszczyciel rakietowy typu Spruance, wodowany w 1978, w służbie do 2005

O’Bannon